Малини: индийское имя, фамилия и топоним.

 Малини — индийское имя.
 Хема Малини (род. 1948) — индийская актриса.

Топоним 
 Малини — село в Болгарии.

См. также